Música: Fuga, tipus de composició polifònica d'estil contrapuntístic imitatiu monotemàtica o pluritemàtica.
 Biografia: Ferdinando Fuga (1699-1781), arquitecte italià
 Toponímia: Illa Fuga, illa filipina de la Vall de Cagayan